Blücherplatz steht für:
 Kiel-Blücherplatz, ein Stadtteil von Kiel

 Blücherplatz (Aachen), Platz in Aachen, vorübergehend auch Roncalli-Platz genannt
 Blücherplatz (Berlin), Platz in Berlin
 Blücherplatz (Norden), Platz in Norden (Ostfriesland)
 Blücherplatz (Potsdam), Platz in Potsdam
 Blücherplatz (Rostock), heute Universitätsplatz (Rostock)
 Blücherplatz (Wiesbaden), Platz in Wiesbaden